Vreewijk (Drachten), een villa in de buurtschap Folgeren bij Drachten
 Vreewijk (Gouda), een wijk in Gouda
 Vreewijk (Leiden), een wijk in Leiden
 Vreewijk (Rotterdam), een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord

 Vreekwijk, een buurtschap in Deurne, ook wel abusievelijk als Vreewijk geschreven